Ульф-Ейлів Раґнвальдсон, або Уліб Раґнвальдсон (? — 1036/1037) — син шведського ярла Раґнвальда Ульвсона, який був троюрідним братом княгині Інгігерди. У часи князя Ярослава Мудрого в Ладозі був окремий князівський престіл, який з 1019 року посідав Раґнвальд Ульвсон, потім його син Ульф-Ейлів Раґнвальдсон. Проводив завойовницьку політику; зокрема, у 1035 році здійснив успішний похід до Залізних Воріт у землях племені перм.

Джерела 
 Войтович Л. Гольмґард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович? // Український історичний журнал. — К., 2015. — № 3 (522, травень-червень). — С. 52. ISSN 0130-5247.
 Ragnvald Ulfsson // Nordisk familjebok / redaktör Theodor Westrin. — Stockholm, 1915. — Vol. 22. — P. 913—914. 
 Гіппіус О. О. Скандинавський слід в історії новгородського боярства // Slavica Helsingiensia. — 2006. — № 27. — C. 93—108. 

Шведські ярли
Персоналії:Стара Ладога
Померли 1036